Mühry ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mühry (1810–1888), deutscher Bioklimatologe
 Carl Mühry (1806–1840), deutscher Badearzt
 Georg Mühry (1859–1946), deutscher General der Infanterie
 Georg Friedrich Mühry (1774–1848), deutscher Mediziner 

Siehe auch:
 Müri
 Müry
 Mury